Tenisový turnaj WTA Moorilla Hobart International 2009 se konal ve dnech 11. - 16. ledna v australském Hobartu venku na kurtech s tvrdým povrchem. Odměny činily 220 000 USD. Vítězkou dvouhry se stala Petra Kvitová a dosáhla tak svého prvního vítězství na turnaji okruhu WTA.

Singlová část se stala první soutěží v historii elitního profesionálního okruhu WTA Tour, na němž žádná z nasazených hráček nepostoupila do čtvrtfinále.

Dvouhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Počáteční fáze

Čtyřhra

Nasazení hráček

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Reference

Externí odkazy 
 Oficiální stránka turnaje

Hobart International
WTA Tour 2009
Tenis v Austrálii v roce 2009